Szent István-bazilika – basilica di Budapest
 Szent István-bazilika – basilica di Székesfehérvár